«Мой двор: Свадьбы и похороны» — дебютный студийный альбом  белорусского рэп-исполнителя Серёги, выпущенный в 2004 году на территории Белоруссии и Украины.

Список композиций 
 Говорила мама
 Кукла (радио-версия)
 Рыжий парень
 Песенка о слесаре шестого разряда
 Про Леньку Финта
 Манькина свадьба
 Песенка про то, как на танцполе авария случилася
 Чёрный бумер
 Дети Москвы
 Кукла
 Загубили Лялю

Коммерческий успех 
На Украине альбом стал дважды платиновым, разойдясь тиражом  в 240 тысяч копий, в Белоруссии было продано более 17 тысяч дисков и 61 тысяча кассет.

Рецензии 
 — пишет Дмитрий Умбрашко на сайте SQD.ru

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Серёги
Альбомы KingRing